Ело́вая у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, производное от растения ель.

Россия 
 Еловая улица — улица в Бердске.
 Еловая улица — улица в Верх-Нейвинске.
 Еловая улица — улица в Кирове.
 Еловая улица — улица в Липецке.
 Еловая улица — улица в Новосибирске.
 В Томске:
 Еловая улица —  улица в Заварзине; 
 Еловый переулок — улица в Дзержинском;
 Еловый тупик — улица в Апреле.

Украина 
 Еловая улица — улица в Днепре.